Pineridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pineridge (Kalifornien)
 Pineridge (South Carolina)

in Kanada:
 Pineridge (Calgary)

Siehe auch:
 Pine Ridge